19-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл 10 февраля 1960 года в городе Кортина-д’Ампеццо. Этот чемпионат был примечателен тем, что проводился в год Олимпиады, так как соревнования по бобслею не были включены в программу зимних Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вэлли, так как организаторы решили не строить в Калифорнии дорогостоящую бобслейную трассу.

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Медальный зачёт

Ссылки 
Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)

Спорт в Италии в 1960 году
Февраль 1960 года
События 10 февраля
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо